Парламентарни избори у Италији 2001. су одржани 13. маја 2001.

Победу је однела центро-десничарска коалиција „Кућа слобода“ под вођством Силвиа Берлусконија, док је побеђена левичарска коалиција „Маслина“, коју је предводио Франческо Рутели.

Резултати

Избори за Дом посланика

Избори за Сенат

Извори
МУП Италије - Резултати Дом посланика
МУП Италије - Резултати Сенат

Избори у Италији
Избори 2001.